Youjeen Cho ( Čo Jú-džin,  Judžin) (*5. července 1977) je známá především jako zpěvačka korejské rockové kapely Cherry Filter, ale během své sólové kariéry v Japonsku také vydala několik hudebních nahrávek pod svým jménem. Její hudba se dá snadno popsat jako mix rocku a popu, ačkoliv některé její písně mají prvky punku.

Životopis 
Youjeen se narodila 5. července 1977 v Koreji kde vyrůstala se svými rodiči a se svým starším bratrem. Ve věku 18 let začala studovat Anglický jazyk a literaturu a přestože to nenaplnilo její očekávání, strávila v USA jeden semestr, který jí změnil život. Během této doby si hodně oblíbila popovou hudbu ačkoliv během jejích studií objevila kapely jako Metallica nebo Garbage. Tehdy se rozhodla, že bude také zpívat a stala se fanynkou kapel jako Korn, Nirvana, Foo Fighters či Radiohead.

Po návratu do Koreje zpívala v několika menších kapelách. V roce 1999 se přidala k rockové kapele Cherry Filter s nimiž roku 2000 vydala jejich první album Head-Up. Povzbuzována svými kolegy z kapely, rozeslala svoje demo nahrávky do několika japonských nahrávacích společností, také do té co patřila J (bývalý člen Luna Sea).

Jednoho dne dostala dostala odpověď od J, který jí přijal a nabídl se dělat jí producenta. V BLOOD BROS., které také částečně patřilo Rayi McVeightovi (bývalý člen Zilch), byli spokojeni s jejím zpěvem a tak mohla Youjeen 27. ledna 2001 poprvé živě vystoupit na FIRE WIRE, čímž začala její hudební kariéra v Japonsku. Krátce na to, 23. března 2001, jí vyšel její první singl Hey Jerks! Texty napsal převážně J, protože Youjeen v té době ještě neuměla a hudbu měl na starosti Franz Stahl. (bývalý člen Foo Fighters)
Po vydani druheho singlu Someday se J začal věnovat své vlastní kariéře a tak Youjeen změnila producenta i vydavatelství.

S novým producentem Gary Stoutem, který je velmi známémý v Japonsku, se stal její styl a vzezření více popovým, ale její hudba zůstala identická a stejně divoká. Její nový singl Beautiful Days se po několik prvních týdnů udržel v žebříčku 50 nejprodávanějších CD! Její drubé album BEWITCH bylo opět blíž jejím původním představám: zábavné, vážná a divoké a mnohem osobnější než dřív! Kvůli japonským textům stále potřebovala spoluautory především na vylepšení textů, protože stále neuměla dostatečně dobře japonsky.

Přibližně ve stejnou dobu si opět zajistila hudební kariéru v Koreji. S její kapelou Cherry Filter nahrála jejich druhé album Made in Korea?, které bylo vydáno paralelně s BEWITCH. Později se Youjeen vrátila zpět do Koreje, čímž přerušila svou sólovou kariéru v Japonsku! V roce 2003 se Youjeen vydala se svojí kapelou na turné po Koreji, které pro ni bylo velikým úspěchem a tak se soustředila na kariéru zpěvačky v Cherry Filter! V této kapele je Youjeen dodnes aktivní zpěvačkou a vydala s nimi ještě třetí a čtvrté album.

Diskografie 
 Alba
 25. července 2001 The Doll
 26. září 2002 BEWITCH

 Singly
 23. března 2001 HEY JERKS
 27. června 2001 Someday
 3. října 2001 Beautiful Days
 27. března 2002 FAKE
 4. září 2002 Daydreamin Kompilace 24. ledna 2007 BEST OF Youjeen

 DVD'''
 23. října 2002 FLY''

Externí odkazy 
 Oficiální stránky Youjeen
 Oficiální stránky kapely Cherry Filter

Jihokorejské zpěvačky
Hudebnice alternativního rocku
Indierockové hudebnice
Narození v roce 1977
Ženy
Žijící lidé